Ширóкая Рéчка — топоним в муниципальном образовании «город Екатеринбург» Свердловской области.

 Широкая Речка — бывший рабочий посёлок, сейчас — жилой район в Академическом районе.
 Широкая Речка — посёлок в Чкаловском районе.

См. также 
 Широкореченская улица — улица в посёлке Мичуринском, подчинённом Академическому району Екатеринбурга.

Примечания